Tynec kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Týnec (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Týnec (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar